Калино́вська — жіноча форма слов'янського прізвища Калиновський.

Відомі носії 
 Калиновська Валентина Федорівна — українська артистка балету, хореограф і педагог. Народна артистка України (1964). Народна артистка СРСР (1968).
 Калиновська Ірина Миколаївна — українська піаністка, органістка, клавесиністка. Народна артистка України (2009).
 Калиновська Ольга-Стефанія Андріївна — українська поетеса, драматург, журналіст.
 Калиновська-Доктор Наталія Євгенівна, Калиновська-Доктор (дівоче прізвище — Калиновська) Наталія Євгенівна (29(17).08.1884 — після 1918) — оперна та концертно-камерна співачка (сопрано).